Bernhard Knubel (wielrenner) deelnemer aan de Olympische wegwedstrijd van 1896
 Bernhard Knubel (roeier) Olympisch kampioen in de dubbeltwee tijdens de Spelen van 1956